1-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 15 по 22 сентября 1951 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с участием 4 национальных сборных команд. Чемпионский титул выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай.

Система проведения чемпионата 
4 команды-участницы провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 15 сентября: Бразилия — Аргентина 3:0 (15:3, 15:11, 15:8).
 17 сентября: Парагвай — Уругвай 3:2 (15:10, 12:15, 13:15, 15:11, 15:7).
 18 сентября: Бразилия — Парагвай 3:0 (15:5, 15:10, 17:15).
 20 сентября: Уругвай — Аргентина 3:1 (15:4, 15:3, 10:15, 15:8).
 21 сентября: Парагвай — Аргентина 3:0 (15:0, 15:6, 15:9).
 22 сентября: Бразилия — Уругвай 3:0 (15:8, 15:9, 15:4).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Бразилия: Лусио, Бетиньо, Аче, Алваро, Пауло, Бето, Джон, Отавиньо, Элио, Тите, Элсио, Маурисио, Корьентис.

  Парагвай: Анхель, Рамон, Энрике, Сауль, Леопольдо, Антонио, Иван, Хосе, Сакариас, Хосе Дженаро, Миранда, Пропп, Веха, Охеда.

  Уругвай: Фернандес, Луис, Просперо, Флорес, Рететто, Кроллс, Пласерес, Владройла, Сирилло, Дельгадо, Ульчер.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
1951 год в волейболе